A Argentina participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1900. O país tinha sido um dos 12 fundadores do Comitê Olímpico Internacional em 1894, e seis anos depois o esgrimista Francisco Camet foi o primeiro sul-americano a disputar os jogos, em Paris 1900 e atletas argentinos independentes também participaram das edições de 1908 e 1920, antes do Comitê Olímpico Nacional da Argentina ser criado e reconhecido em 1923. Desde então o país só se ausentou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1980, ao aderir ao boicote liderado pelos Estados Unidos.

Atletas argentinos ganharam um total de 77 medalhas nos Jogos Olímpicos de Verão, a maioria no Boxe. A nação ainda não ganhou medalhas nos Jogos Olímpicos de Inverno. A Argentina é detentora do segundo melhor desempenho sul-americano nos jogos olímpicos da era moderna, perdendo apenas para o seu arquirrival esportivo histórico, o Brasil. Seus melhores desempenhos foram entre 1928 e 1952, quando o país levava pelo menos um ouro e quatro medalhas por edição. A Argentina só voltaria ao topo do pódio em 2004.

Quadro de Medalhas

Medalhas por Jogos de Verão

Medalhas por Esporte

Delegações

Ver também
 :Categoria:Desportistas olímpicos da Argentina
 :Categoria:Medalhistas olímpicos da Argentina

Referências 
 
 
 "Argentine gold medals won at Olympic Games", Xinhua, July 9, 2008
  Olympics Picture site